Hilm ist der Ortsname von

 Hilm (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Hilm (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hilm (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hilm (Gemeinde Sonntagberg), Ortschaft der Gemeinde Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hilmteich, Ausflugsteich in Graz, Steiermark

Hilm ist der Familienname von

 Carl Hilm (1854–1953), österreichischer Generalmajor und Schriftsteller